Taja kan verwijzen naar
 Teje - Egyptisch koningin
 Taja (Spanje) - parochie in Asturië